Andes steht für:

 Andes, englischer, portugiesischer und spanischer Name der Anden, Gebirgskette in Südamerika
 Andes, antikes Dorf in Italien
 Andes (Kolumbien), Municipio im Departamento de Antioquia
 Andes (Montana), Ort in den Vereinigten Staaten
 Andes (Town, New York) im Delaware County
 Andes (CDP, New York) im Delaware County
 Andes Creek, Fluss im Bundesstaat South Dakota, Vereinigte Staaten
 Mount Andes, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Andes (Schiff), britisches Passagierschiff
 FCC-Klasse Andes, peruanische Lok-Baureihe
 Andes, Kurzbezeichnung für die Andecaver, keltischer Volksstamm in der Römerzeit

Andes ist der Familienname folgender Personen:

 Keith Andes (1920–2005), US-amerikanischer Schauspieler
 Mark Andes (* 1948), US-amerikanischer Rockbassist

ANDES steht als Abkürzung für:

 Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica, Nachrichtenagentur in Ecuador

Siehe auch:
 Andes Líneas Aéreas, argentinische Fluggesellschaft
 Los Andes
 Anthes

ANDES